

Geografia 
 Machida –  città conurbata in Tokyo, Giappone

Persone 
 Keita Machida – attore giapponese
 Kōki Machida – calciatore giapponese
 Lyoto Machida – lottatore di arti marziali miste brasiliano di origini giapponesi
 Rui Machida – cestista giapponese
 Yamato Machida – calciatore giapponese
 Tadamichi Machida – ex calciatore giapponese